Алекса́ндр Влади́мирович Кулико́в:
 Куликов, Александр Владимирович (род. 1981) — российский рок-музыкант.
 Куликов, Александр Владимирович (род. 1988) — российский футболист.